Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Steffi Graf 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Steffi Graf (finale)
 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Conchita Martínez (secondo turno)
 Barbara Paulus (secondo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

 Helen Kelesi (terzo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Anne Smith (primo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Anke Huber (terzo turno)
 Assente
 Meredith McGrath (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1991